Betsch peut désigner :
 Bertrand Betsch (* 1970, Draveil), un auteur-compositeur-interprète et écrivain français
 (1888, Effringen  1934), mathématicien allemand
 John (Thomas) Betsch (* 1945), un batteur de jazz américain
  (1888, Pirmasens  1945, Ettlingen), poète et écrivain allemand
 Yohan Betsch (* 1987, Argenteuil), un footballeur français